Der African Cup Winners’ Cup () war der zweitwichtigste afrikanische Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften, der zwischen 1975 und 2003 ausgetragen und von der Confédération Africaine de Football (CAF) organisiert wurde. Der Wettbewerb wurde 2004 mit dem CAF Cup zum CAF Confederation Cup zusammengelegt. Rekordsieger ist die ägyptische Mannschaft Al Ahly Kairo mit vier Titelgewinnen.

Die Endspiele und Sieger

Ranglisten

Siehe auch 
 Liste der Fußball-Afrikapokalsieger

Weblinks 

 Details zu den Wettbewerben auf rsssf.com (englisch)

 
Erstveranstaltung 1975
Letzte Veranstaltung 2003